Santa Maria della Pace (ital.) steht für:

Santa Maria della Pace ist der Name der italienischen Kirchen:
 Kathedrale Santa Maria della Pace (Campagna) in Campagna
 Santa Maria della Pace (Mailand) in Mailand
 Santa Maria della Pace (Florenz) in Florenz
 Santa Maria della Pace (Neapel) in Neapel
 Santa Maria della Pace (Palermo) in Palermo
 Santa Maria della Pace (Rom) in Rom
 Santa Maria della Pace ai Parioli in Rom

Santa Maria della Pace, Personen:
 Marianna Giuliani (1897–1966), katholische Märtyrerin in China

Siehe auch:
 Maria Königin des Friedens – dort auch zu anderen Sprachen